Église Saint-Cœur-de-Marie peut faire référence à :

 Église Saint-Cœur-de-Marie, à Concarneau ;
 Église Saint-Cœur-de-Marie, à Québec ;
 Chapelle du Saint-Cœur-de-Marie, à Gap.